Yuno peut être :
 Yuno, rivière du Congo-Kinshasa, affluent de la Tumbenga dans le bassin du Congo ;
 Yuno ou Youno, langue hmong de Chine.

Yuno peut être le nom de personnages fictifs :

 Yuno Gasai, antagoniste du manga/animé Mirai Nikki.